Раши́льд (, власне: Марґеріт Емері, , в заміжжі — пані Альфред Валетт, 11 лютого 1860, Периге — 4 квітня 1953, Париж) — французька письменниця.

Біографія 
Народилася в Шато-л'Евек, Периге в департаменті Дордонь, регіон Аквітанія. Дочка військового. Батько був завжди нею незадоволений, оскільки хотів сина. Маргарита відчувала тісну прихильність до матері і ревнувала її до батька. В бібліотеці діда відкрила для себе романи маркіза де Сада. Писати почала з 16 років, тоді ж вирішила взяти псевдонім. 1878 року, проти волі батька, разом з матір'ю переїхала до Парижа, почала самостійне літературне життя. Скандальну славу здобув її еротичний роман «Пан Венера» (1884). 1889 року вона вийшла заміж за письменника, керівника символістського журналу та видавництва «Mercure de France» Альфреда Валетта, мала великий вплив на літературне й театральне життя Парижа кінця століття. Її драми ставили Орельєн Люньє-По та інші режисери, близькі до символізму.

Літературний салон 
Салон Рашильд відвідували зокрема такі письменники та діячі культури:
 Ґійом Аполлінер
 Наталі Барні
 Моріс Баррес
 Леон Блуа
 Поль Верлен
 Еміль Верхарн
 Ремі де Гурмон
 Гюїсманс
 Альфред Жаррі
 Андре Жід
 Берта де Кур'єр
 Жан Лоррен
 П'єр Луї
 Стефан Малларме
 Жуль Ренар
 Оскар Уайльд
 Каміль Фламмаріон
 Марсель Швоб

Твори 
 L'Oiseau Mouche, Périgueux (L'Echo de la Dordogne, 1877
 Les Grandes Manœuvres de Thiviers, Paris, 1879
 Monsieur de la Nouveauté, Paris, 1880
 La Femme du 199e régiment (fantaisie militaire), Périgueux, 1881
 Histoires bêtes pour amuser les petits enfants d'esprit, Paris, 1884
 Monsieur Vénus, roman matérialiste, Bruxelles, 1884. Réédition Flammarion, précédé d'une préface et d'une lettre autographe inédite de Maurice Barrès (1977, 1992, 1998)
 Nono, roman de mœurs contemporaines, Paris, 1885
 Queue de poisson, Bruxelles, 1885
 À Mort, Paris, 1886
 La Virginité de Diane, Paris, 1886
 La Marquise de Sade, Paris, 1887. Réédition Gallimard, coll. L'Imaginaire avec une préf. d’Édith Silve (1996)
 Le Tiroir de Mimi-Corail, Paris, 1887
 Madame Adonis, Paris, 1888
 Le Mordu, mœurs littéraires, Paris, 1889
 Les Oubliés. L'Homme roux, Paris, 1889
 Minette, Paris, 1889
 La Sanglante Ironie, Paris, 1891
 Théâtre, Paris, 1891
 L'Animale, Paris, 1893. Réédition au Mercure de France, avec une préf. d’Édith Silve (1993)
 Le Démon de l'absurde, Paris, 1894
 La Princesse des Ténèbres, Paris, 1896
 Les Hors Nature. Mœurs contemporaines, Paris, 1897 ; réédition Séguier, " Bibliothèque Décadente ", 1993 , présentation de Jean de Palacio
 L'Heure sexuelle, Paris, 1898
 La Tour d'amour, Paris, 1899. Réédition au Mercure de France avec une préf. d’Édith Silve (1994)
 Contes et nouvelles suivis du Théâtre, Paris, 1900
 La Jongleuse, Paris, Mercure de France, 1900
 L'Imitation de la mort, nouvelles, Paris, 1903
 Le Dessous, Paris: Mercure de France, 1904
 Le Meneur de louves, Paris, 1905
 Son Printemps, Paris, 1912
 La Terre qui rit, Paris, Éditions de la Maison du livre, 1917. Réédition Éditions du Fourneau, 1980.
 Dans le puits ou la vie inférieure, Paris, Mercure de France, 1918
 La Découverte de l'Amérique, Genève, 1919
 La Maison vierge, Paris, 1920
 La Souris japonaise, Paris, 1921
 Les Rageac, Paris, 1921
 Le Grand Saigneur, Paris, 1922
 L'Hôtel du Grand Veneur, Paris, 1922
 Le Château des deux amants, Paris, Flammarion, 1923
 Le Parc du mystère (en collaboration avec F. de Homem Christo), Paris, Flammarion, 1923
 Au Seuil de l'enfer (en collaboration avec F. de Homem Christo), Paris, Flammarion, 1924
 La Haine amoureuse, Paris, Flammarion, 1924
 Le Théâtre des bêtes (illustrations de Roger Reboussin), Paris, Les Arts et le Livre, 1926
 Refaire l'amour, Paris, Ferenczi, 1927
 Alfred Jarry ou le surmâle de lettres, Paris, Grasset, 1927, réédition Arléa, 2007
 Le Prisonnier (en collaboration avec A. David), Paris, éd. de France, 1928
 Madame de Lydone, assassin, Paris, Ferenczi, 1928
 Pourquoi je ne suis pas féministe, Paris, éd. de France, 1928
 La Femme aux mains d'ivoire, Paris, éd. des Portiques, 1929 (réédition en 1937 par J. Ferenczi et fils, avec bois originaux de Claude-René Martin)
 Le Val sans retour (en collaboration avec J.-J. Lauzach), Paris, Fayard, 1929
 Portraits d'hommes, Paris, Mornay, 1929
 L'Homme aux bras de feu, Paris, Ferenczi, 1930
 Les Voluptés imprévues, Paris, Ferenczi, 1931
 Notre-Dame des rats, Paris, Querelle, 1931
 Jeux d'artifice, Paris, Ferenczi, 1932
 L'Amazone rouge, Paris, Lemerre, 1932
 La Femme Dieu, Paris, Ferenczi, 1934, pas d'exemplaire localisé
 L'Aérophage (en collaboration avec J.-J. Lauzach), Paris, Les écrivains associés, 1935
 L'Autre Crime, Paris, Mercure de France, 1937
 Les Accords perdus, Paris, Corymbes, 1937
 La Fille inconnue, Paris, Imprimerie la technique du livre, 1938
 L'Anneau de Saturne, Paris, Ferenczi & fils, 1938
 Pour la lumière, Paris, Fayard, 1938
 Face à la peur, Paris, Mercure de France, 1939,
 Duvet-d'Ange. Confession d'une jeune homme de lettres, Paris, Messein, 1943
 Le roman d'un homme sérieux. Alfred Vallette à Rachilde 1885—1889, Paris, Mercure de France
 Survie, Paris, Messein, 1945
 Mon étrange plaisir, Paris, Baudinière, 1934. Réédition chez J. Losfeld, coll. Les Feuilles d’Éros (1993)
 Quand j'étais jeune, Paris, Mercure de France, 1947
 Le Château hermétique, sl, Ver Soli Ter, 1963
 À l'Auberge de l'aigle, Reims, À l'Écart, 1977
 L'Homme qui raille dans les cimetières, présentation de Paul Gayot, Paris, Éditions du Fourneau, 1982
 14 contes de jeunesse, présentation de Christian Soulignac, Paris, Éditions du Fourneau, 1983
 Portrait de Hugues Rebell, Reims, À l'Écart, 1987
 Auriant, Reims, À l'Écart, 1987
 Lettre à Charles Régismanset, collection Lettres de Femmes 1, présentation de Christian Soulignac, Reims, À l'Écart, 1991
 Trois lettres à Alfred Jarry, présentation de Sylvain Goudemare, Paris, Les Silènes, 1991
 Sade toujours !, collection La Marguerite numéro 1, présentation de Christian Soulignac, Paris, Éditions du Fourneau, 1992
 Nu primordial, collection La Marguerite numéro 4, présentation de Christian Soulignac, Paris, Éditions du Fourneau, 1992
 Cynismes, collection La Marguerite, 2e série, numéro 2, présentation de Christian Soulignac, Paris, Éditions du Fourneau, 1995

Література 
 Melanie C.Hawthorne: Rachilde and French women's authorship: from decadence to modernism. University of Nebraska Press, 2001.
 Diana Holmes: Rachilde. Decadence, Gender and the Woman Writer. Berg (Bloomsbury Publishing), London & New York 2002.

Примітки

Посилання 
 
 Rachilde (Marie-Marguerite Vallette, née Eymery)  (фр.)

Французькі письменники
Господині салонів
Символісти
Французькі драматурги
Уродженці Періге
Літератори, відомі під псевдонімами